Operacja Magic Carpet – nazwa dwóch operacji transportowych:
 Magic Carpet (1945) – przewiezienie żołnierzy amerykańskich z Europy i Pacyfiku do USA po II wojnie światowej.
 Magic Carpet (1949) – przewiezienie Żydów z Jemenu do nowo powstałego państwa Izrael